Кашино — деревня в Торошинской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена в 15 км к северо-востоку от Пскова и в 9 км к западу от деревни Торошино.

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 15 человек.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района